De 2009 Bank of Beijing World Snooker China Open was het zevende en laatste rankingtoernooi voor het wereldkampioenschap in april en mei. Titelverdediger Stephen Maguire verloor in de eerste ronde al van de Engelsman Dave Harold. Het toernooi kent naast de 96 spelers op de wereldranglijst ook 8 Chinese wildcard-spelers. De China Open werd gehouden van 30 maart tot 5 april en gewonnen door Peter Ebdon.

Prijzengeld 
 Winnaar: £52.000 / €56.160
 Runner Up: £25.000 / €27.000
 Laatste4: £9.000 / €9.720
 Laatste 8: £6.775 / €7.317
 Laatste 16: £5.000 / €5.400
 Laatste 32: £3.450 / €3.726
 Highest Break (op tv): £500 / €540
 Maximum Break (op tv): £20.000 / €21.600

Speelschema 
Resultaten van de China Open in een afvalschema.

Referentie 

Snookertoernooi
Snooker in China
Snooker in 2009
Sportevenement in Peking